Lechetreznilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia peplus.
El nombre común de la planta Euphorbia exigua.